Letztendlich sind wir dem Universum egal steht für:

 Letztendlich sind wir dem Universum egal (Roman), Roman von David Levithan (2012)
 Letztendlich sind wir dem Universum egal (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Michael Sucsy (2018)